Il singolare del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrice Nancy Gunter che ha battuto in finale Chris Evert 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Evert (finale)
 Nancy Gunter (Campionessa)
 Kerry Melville (quarti di finale)
 Chris Evert (semifinali)

 Françoise Dürr (quarti di finale)
 Wendy Overton (primo turno)
 Judy Tegart Dalton (semifinali)
 Karen Krantzcke (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1972